Корі Сарич (,  16 серпня 1978, Саскатун) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року в ЗХЛ.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 27-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Калгарі Флеймс» та «Колорадо Аваланч».

Загалом провів 1026 матчів у НХЛ, включаючи 57 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Уродженці Саскатуна